Ева Грдинова (; родилась 15 июня 1984 года в Пльзене, Чехословакия) — чешская теннисистка и тренер; победительница 22 турниров ITF (три — в одиночном разряде).

Общая информация 
Ева в теннисе с 5 лет. Любимые покрытия — хард и трава. Во время матча чешка любит перемещаться от задней линии к сетке и обратно, активно используя удар с форхенда и как можно сильнее вводя матч в игру с подачи. В тренировочном процессе её помогают отец Иржи, а также Карел Рубас и Петр Пех.

В 2010 году Ева окончила факультет физической культуры и спорта Карлова университета, получив степень в области тренерства.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (3)

Поражения (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (39)

Победы (19)

Поражения (20)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Чехии
Теннисные тренеры Чехии